Victoria - een houten roeisloep, tewatergelaten in India in 1839 en verkocht rond 1864
 Victoria - een Australische sloep met propeller, tewatergelaten in 1855, later als verkenningsschip gebruikt.
 HMS Victoria (1859) - tewatergelaten in 1859, gesloopt in 1893.
 Victoria  - een schip van de kustwacht, tewatergelaten in 1864, verkocht in 1905.
 HMS Victoria (1887) - een slagschip van de Victoriaklasse.